Gülden steht für:

 gülden, aus Gold bestehend, siehe Gold (Farbe)
 Gülden (Zernien), Ortsteil der Gemeinde Zernien im Landkreis Lüchow-Dannenberg

Gülden ist der Familienname folgender Personen:
 Bilal Gülden (* 1993), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Jörg Gülden (1944–2009), deutscher Musikjournalist und Musiker
 Josef Gülden (1907–1993), deutscher katholischer Geistlicher und Publizist

Siehe auch: